Schwarz auf Weiß – cortometraggio del 1938 prodotto dall'Universum Film (UFA)
Schwarz auf Weiß – film del 1943 diretto da E.W. Emo
Schwarz auf Weiß – film tv del 1961 diretto da Jacques Renard, Horst Trinkwald
Schwarz auf Weiß – film tv del 1963 diretto da Hanns Korngiebel
Schwarz auf Weiß – film tv del 1978 diretto da Uwe-Detlev Jessen